Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL)
 Universal Business Language (UBL), een standaard XML formaat voor eFacturatie.